Паризо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Паризо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн